USS Monitor je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Monitor (1862) razred bojnih ladij Monitor
 USS Monitor (LSV-5)

Monitor